

Geografia 
 Rogue River – un fiume in Michigan, Stati Uniti d'America
 Rogue River – un fiume in Oregon, Stati Uniti d'America
 Rogue River – una città in Oregon, Stati Uniti d'America

Altro 
 Rogue River –  film del 2012 diretto da Jourdan McClure
 Tribù del Rogue River – una tribù di Nativi Americani nell'Oregon meridionale